Retencija (lat. retentio: zaustavljanje) je zadržavanje, na primjer vlage u tlu.

 retencija (vodogradnja)
 retencija (medicina)
 retencija (pravo)
 retencija (filozofija)
 retencija (psihologija) je zadržavanje doživljaja poslije prestanka njegovog stimulansa, tako da pri sljedećem sličnom događaju, neprimjetno ponovo iskrsne u svijesti.